Anchinoidae är en familj av svampdjur. Anchinoidae ingår i ordningen Poecilosclerida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Anchinoidae